Burzio ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenia Burzio (1872–1922), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giuseppe Burzio (1901–1966), italienischer römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat